Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit de Nevers Magny-Cours el 7 de juliol del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 14. 559

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 19. 168 (a la volta 49)

Referències 
 

França
1991